Amand Vandaele, Belgisch politicus
 August Van Daele, Belgisch militair en chef van Defensie
 Daniel Van Daele, Belgisch vakbondsbestuurder
 Désiré Van Daele, Belgisch politicus en vakbondsvoorzitter
 Erwin Vandaele, Belgisch wielrenner
 Frans van Daele, Belgisch diplomaat
 Henri van Daele, Belgisch jeugdschrijver
 Henri Van Daele, Belgisch cabaretier en schrijver
 Hugo Vandaele, Belgisch politicus
 Jo Van Daele, Belgisch atleet
 Joop van Daele, Nederlands voetballer
 Joseph Van Daele, Belgisch wielrenner
 Leon Vandaele, Belgisch wielrenner
 Lieve Van Daele, Belgisch politica
 Magdalena Van Daele-Huys, Belgisch politica
 Marcel Van Daele, Belgisch politicus
 Robbie Vandaele, Belgisch wielrenner
 Wilfried Vandaele, Belgisch politicus

Zie ook 
 Van Dale (doorverwijspagina)